Драгутин Лерман (; , Пожега — , ) — исследователь тропической Африки, хорват по национальности.

Биография 
Работал коммивояжёром в Будапеште, затем в других городах Австрии. В 1882 году присоединился к экспедиции Генри Мортона Стенли в тропическую Африку, затем оставался в Конго до 1885 года. Вернувшись в Европу, он вошёл в доверие к королю Бельгии Леопольду II, которому принадлежало Бельгийское Конго («Свободное государство Конго») на правах личной собственности. После этого ещё дважды путешествовал в Бельгийское Конго — в 1888—1891 годах и в 1891—1894 годах. В его третье посещение Конго Лерман возглавил экспедицию вдоль реки Кванго, а также исследовал реку Куилу. Открытые им водопады на Киулу он назвал водопадами Зринских (в честь хорватской династии Зринских). В 1895 году в четвёртый и последний раз отправился в Конго, где был назначен губернатором провинции Восточное Кванго, но в 1896 году по состоянию здоровья вышел в отставку, вернулся в Европу и поселился в Пожеге, откуда позже переехал в Крешево, ныне Босния и Герцеговина.

Лерман привёз домой из Конго большое собрание, 493 предмета, которую он подарил Этнографическому музею в Загребе, где собрание до сих пор экспонируется.

Во время своих путешествий Лерман вёл дневник, который позже был опубликован в виде двух книг. Первая, Dnevnik iz Afrike, была издана в Пожеге его другом Юлие Кемпфом, которого Лерман регулярно информировал о ходе экспедиций. Вторая часть, под названием Novi dnevnik iz Afrike, была издана в 1894 году. Эти книги вдохновили ещё двух хорватов, Мирко и Стево Селяна, на путешествия в Африку и Южную Америку в начале XX века в качестве картографов.

Примечания

Литература 
 Šeper: Lerman Dragutin. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 5, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1972, S. 153 f. стр. 153, стр. 154.

Ссылки 
 Hrvatska Radiotelevizija 
 Damir Zorić, Misionar na Gornjem Nilu 

Исследователи Африки